Ел Мохадо има више значења:

 Ел Мохадо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мохадо (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику